Marbe ist der Familienname folgender Personen:

 Fay Marbe (1899–1986), US-amerikanische Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin
 Karl Marbe (1869–1953), deutscher Psychologe
 Ludwig Marbe (1839–1907), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Myriam Marbe (1931–1997), rumänische Pianistin und Komponistin
 Nausicaa Marbe (* 1963), niederländische Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Marpe